Герланд (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители:

 Герланд, Георг (1833—1919) — германский антрополог, геофизик, этнолог и лингвист; профессор Страсбургского университета. 
 Герланд, Зигмунд (1865—1954) — румынский шахматист; один из основоположников шахматной композиции в Румынии.
 Герланд, Херманн (род. 1954) — немецкий футболист, тренер, ассистент главного тренера мюнхенской «Баварии».